Символ Якобі — в теорії чисел узагальнення символу Лежандра для довільних додатних непарних цілих чисел:
 якщо розклад  на прості множники має вигляд , то символ Якобі рівний:
 

де в правій частині є звичайні символи Лежандра.

Якщо  є простим числом то символ Якобі дорівнює символу Лежандра.

Введена в 1837 році Карлом Якобі.

Властивості 
 Якщо , то 
  тоді і тільки тоді, коли  і  не є взаємно простими
 
 
 
  якщо 
  якщо 
  якщо  або 
  якщо  або 
Узагальнений квадратичний закон взаємності:

Приклад обчислень

Алгоритм 

ЯКОБІ(a, n)

Вхід: непарне ціле число  і ціле 

Вихід: символ Якобі  (відповідно символ Лежандра, якщо  просте).

 Якщо  тоді повернути(0).
 Якщо  тоді повернути(1).
 Записати  де  непарне.
 Якщо  парне, тоді покласти  Інакше, покласти  якщо  або покласти  якщо 
 Якщо  і  тоді покласти 
 Покласти 
 Якщо  тоді повернути(s); інакше повернути(ЯКОБІ).

Примітки

Література 
 
 Виноградов И. М. Основы теории чисел. — Москва: ГИТТЛ, 1952.
 Богуш В. М., Мухачов В. А. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел — К.: ДУІКТ, 2005. — 176 с., ISBN 966-2970-06-1

Модульна арифметика